Alfambra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfambra (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Alfambra (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar